Список угрожаемых видов многоножек содержит перечень видов членистоногих из классов губоногих (Chilopoda) и двупарноногих (Diplopoda), объединяемых в надкласс Myriapoda, которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 93 редких и исчезающих вида многоножек, из них 19 видов — уязвимые, 37 видов — вымирающие и ещё 37 видов — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 3 вида двупарноногих многоножек значатся в данном списке как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Класс Губоногие (Chilopoda)

Отряд Geophilomorpha — Геофилы 
  Ityphilus melanostigmus
  Mecistocephalus cyclops
  Mecistocephalus megalodon
  Mecistocephalus sechellarum

Отряд Lithobiomorpha — Костянки 
  Australobius abbreviatus
  Australobius inflatitarsis
  Australobius sechellarum

Отряд Scolopendromorpha — Сколопендровые 
  Scolopendra abnormis

Отряд Scutigeromorpha — Мухоловки 
  Seychellonema gerlachi

Класс Двупарноногие (Diplopoda)

Отряд Polydesmida — Многосвязы 
  Diglossosternoides curiosus
  Eutrichodesmus griseus
  Hyperothrix orophura
  Orthomorpha crinita

Отряд Polyzoniida 
  Rhinotus albifrons
  Rhinotus crassiceps
  Rhinotus densepilosus
  Rhinotus vanmoli

Отряд Siphonophorida 
  Gonatotrichus silhouettensis
  Pterozonium braueri
  Pterozonium tropiphorum

Отряд Sphaerotheriida 

  Microsphaerotherium anjozorobe
  Sechelliosoma forcipatum
  Sphaeromimus andrahomana
  Sphaeromimus inexpectatus
  Sphaeromimus lavasoa
  Sphaeromimus saintelucei
  Sphaeromimus splendidus
  Sphaeromimus titanus
  Zoosphaerium alluaudi
  Zoosphaerium arborealis
  Zoosphaerium darthvaderi
  Zoosphaerium heleios
  Zoosphaerium piligerum
  Zoosphaerium priapus
  Zoosphaerium pseudopriapus
  Zoosphaerium solitarium
  Zoosphaerium tainkintana
  Zoosphaerium tampolo
  Zoosphaerium trichordum
  Zoosphaerium voeltzkowianum
  Zoosphaerium xerophilum

Отряд Spirobolida 
  Alluviobolus antanosy
  Alluviobolus laticlavius
  Alluviobolus tsimelahy
  Aphistogoniulus aridus
  Aphistogoniulus corallipes — эндемик острова Мадагаскар, где обитает только в низинном тропическом лесу Манантантели, небольшом изолированном участке леса, сохранившемся на юго-востоке острова. Этот лес не охраняется и быстро исчезает из-за интенсивной вырубки и преобразования территории под сельскохозяйственные нужды, что приводит к постоянному снижению численности вида. Вся площадь ареала этого вида многоножек составляет около 10 км².
  Aphistogoniulus hova
  Aphistogoniulus infernalis — эндемик острова Мадагаскар, обитает в низинных и горных тропических лесах Grand Lavasoa, Sainte Luce и Isaka-Ivondro, произрастающих на горном хребте Андохахела (Andohahela) на юго-востоке острова. Хотя эти леса официально охраняются, по факту местное население проводит их вырубку и выжигание, что приводит к постоянному уменьшению их площади. Общая площадь ареала вида составляет около 890 км².
  Aphistogoniulus jeekeli
  Aphistogoniulus sanguineus
  Colossobolus aculeatus
  Colossobolus litoralis
  Colossobolus minor
  Colossobolus pseudoaculeatus
  Colossobolus semicyclus
  Eucarlia alluaudi
  Eucarlia hoffmani
  Eucarlia mauriesi
  Eucarlia urophora
  Flagellobolus pauliani
  Granitobolus endemicus
  Hylekobolus andasibensis
  Hylekobolus griseus
  Hylekobolus latifrons
  Ostinobolus subterraneus
  Riotintobolus aridus
  Riotintobolus mandenensis
  Riotintobolus minutus
  Spirobolellus praslinus
  Spirobolellus simplex
  Spiromanes braueri
  Spiromanes sechellarum
  Spiromimus albipes
  Spiromimus dorsovittatus
  Spiromimus litoralis
  Spiromimus namoroka
  Spiromimus scapularis
  Spiromimus voeltzkowi

Отряд Spirostreptida 

  Doratogonus avius
  Doratogonus barbatus
  Doratogonus furculifer
  Doratogonus herberti
  Doratogonus hoffmani
  Doratogonus infragilis
  Doratogonus major
  Doratogonus meridionalis
  Doratogonus minor
  Doratogonus natalensis
  Doratogonus precarius
  Doratogonus rubipodus
  Doratogonus septentrionalis
  Doratogonus zuluensis
  Plusioglyphiulus boutini
  Sechelleptus seychellarum — эндемик Сейшельских островов, где встречается на 14 мелких островах. Обитает в лесах, где является основным детритофагом.
  Sechelleptus unilineatus

Отряд Stemmiulida 
  Eostemmiulus caecus

См. также 
 Список угрожаемых видов ракообразных
 Список угрожаемых видов паукообразных
 Список угрожаемых видов бабочек
 Список угрожаемых видов жуков
 Список угрожаемых видов стрекоз
 Список угрожаемых видов перепончатокрылых
 Список угрожаемых видов прямокрылых
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Многоножки
Многоножки
Списки таксонов членистоногих